Андрей Михайлов Чапразов e български театрален и филмов актьор.

Ранен живот 
Роден на 16 февруари 1920 г. в Оряхово.

Завършва театрална школа при Народния театър.

Учи право, след това музика (завършва Държавна музикална академия) и актьорско майсторство.

Кариера 
Сформира и ръководи първия войнишки самодеен колектив на художественото слово и театралната самодейност.

През 1966 – 1967 г. е директор на „Театъра на поезията и естрадата“. Преминавайки на работа в Народния театър „Иван Вазов“, става един от стълбовете му до пенсионирането си.

Андрей Чапразов има над 5000 записа в радиотеатъра и е несъмненият създател на този жанр в България. Записва на плочи различни поетични композиции.

Член на Съюза на българските филмови дейци.

Андрей Чапразов умира на 23 август 1999 г. в София.

Награди и отличия 
 Заслужил артист (1963)

Театрални роли 
Незабравими са неговите превъплъщения в драматични роли в:
 „Дон Карлос“ – Маркиз Поза
 „Ромео и Жулиета“ – Меркуцио
 „Крал Лир“
 „Сирано дьо Бержерак“ – Сирано
 „Нора“
 „Тази малка земя“
 „Хъшове“
 „Обещай ми светло минало“
 „Моцарт и Салиери“ (1967)

Телевизионен театър 
 „През една дъждовна есен“ (1963)
 „Смърт сутринта“ (1973) (Клаус Айдман)
 „Макбет“ (1977) (Уилям Шекспир), 2 части
 „Моите непознати“ (Михаил Величков) (1978), 2 части
 „Тази малка земя“ (1978)
 „Процесът Стамболийски“ (1985) (Пелин Пелинов), 2 части
 „Милионерът“ (1988) (от Йордан Йовков, реж. Павел Павлов)

Филмография

Библиография 
за него:
 „Андрей Чапразов. Съвременният образ на романтика“, 1967 (Севелина Гьорова)

Източници 
 Агенция Фокус от 16 февруари 2006 г.
 Враца и регионът: Андрей Чапразов сформира и ръководи първият войнишки самодеен колектив

Външни препратки 
 Официален уебсайт и музей на Андрей Чапразов 
 
 Андрей Чапразов в КиноПоиск
 Андрей Чапразов в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български радиоактьори
Възпитаници на Националната музикална академия
Родени в Оряхово
Починали в София